Vagabundo Romântico é o segundo álbum do cantor brasileiro de funk paulista MC Livinho, lançado em 25 de novembro de 2016 pela gravadora Radar Records no formado de CD e de download digital.

Faixas

Álbuns de MC Livinho
Álbuns de 2017